El Campionat del món de corfbol és una competició esportiva de corfbol de caràcter internacional organitzada per la Federació Internacional de Corfbol des de 1978. Es disputa periòdicament, darrerament cada quatre anys.

L'actual format del torneig consta de 16 equips que competeixen pel títol durant un període d'aproximadament una setmana. Els 9 Campionats del Món han estat guanyats per dos equips nacionals diferents: els Països Baixos han guanyat totes les edicions menys una, la que van perdre davant Bèlgica l'any 1991.

Historial 
{| class=wikitable style="text-align:center; width:100%"
|-
!width=5%|Any
!width=10%|Seu
!width=1% rowspan=20 bgcolor=ffffff|
!width=14%|Campions
!width=10%|Marcador
!width=14%|Segona posició
!width=1% rowspan=20 bgcolor=ffffff|
!width=14%|Tercera posició
!width=10%|Marcador
!width=14%|Quarta posició
!width=1% rowspan=20 bgcolor=ffffff|
!width=4%|Equips
|-
|1978  Detalls
|Països Baixos
||14–13(d.p.)
|
| Alemanya Occidental
|20–15|
|8
|- style="background: #D0E6FF;"
|1984  Detalls
|Bèlgica
||11–9|
| Alemanya Occidental
|7–5|
|8
|-
|1987  Detalls
|Països Baixos
||9–7|
|
|9–5 
|
|12
|- style="background: #D0E6FF;"
|1991  Detalls
|Bèlgica
||11–10|
|
|10–8|
|12
|-
|1995  Detalls
|Índia
||21–13|
|
|13–11|
|12
|- style="background: #D0E6FF;"
|1999  Detalls
|Austràlia
||23–11|
|
|24–22|
|12
|-
|2003  Detalls
|Països Baixos
||22–9|
|
|21–15|
|16
|- style="background: #D0E6FF;"
|2007  Detalls
|Rep. Txeca
||23–10|
|
|19–14|
|16
|-
|2011  Detalls
|Xina
||32–26|
|
|33–16|
|16
|- style="background: #D0E6FF;"
|2015  Detalls
|Bèlgica
||27-18|
|
|21-12|
|16
|- style="background: #D0E6FF;"
|2019  Detalls
|Durban, Sud-àfrica
||31-18|
|
|25-16'|
|20
|}
 d.p.: després de pròrroga

Vora roja = Organitzador  "*" = com a Alemanya Occidental

 Categoria sub19 
El campionat del món de corfbol sub19 és una competició que enfronta diferents seleccions nacionals de corfbol de categoria sub19. Està organitzada pel Districte de Friesland, juntament amb el Districte Nord (Països Baixos) i amb clubs de les tres províncies del nord dels Països Baixos. Va començar a disputar-se l'any 1996 i des de la 17a edició, i a petició de la Federació Internacional de Corfbol, el torneig rep el nom actual: U19 Korfball World Cup. Avui dia, el U19 KWC'' és el major torneig anual de corfbol internacional per jugadors menors de 19 anys, i està patrocinat per la Federació Internacional. El torneig es juga en 3 dies, tradicionalment a partir del Divendres Sant, i és un esdeveniment important en el calendari d'aquest esport.

Referències

Bibliografia